Die Saison 2003/04 war die 13. Spielzeit der lettischen Eishockeyliga, der höchsten lettischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte der HK Riga 2000. Mit dem SC Energija aus Litauen nahm erstmals eine Mannschaft aus dem Ausland am Spielbetrieb der lettischen Eishockeyliga teil.

Modus 
In der Hauptrunde wurden die neun Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt. Alle vier Mannschaften der Gruppe A sowie die besten vier Mannschaften der Gruppe B qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die Mannschaften der Gruppe A bestritten mit jeweils 22 Spielen zwei Einsätze weniger als die der Gruppe B. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Platzierungsrunde um Platz 5 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

2003
Eishockeysaison 2003/04